Ségalas (Lot-et-Garonne)
Ségalas (Hautes-Pyrénées)